Мумана-Атл има више значења:

 Мумана-Атл (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Мумана-Атл (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику